Governo Craxi può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Bettino Craxi:
Governo Craxi I, in carica dal 4 agosto 1983 al 1º agosto 1986;
Governo Craxi II, in carica dal 1º agosto 1986 al 17 aprile 1987.